Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Malta, в честь острова Мальта в Средиземном море:

 HMS Malta — 10-пушечная испанская шхуна; построена и спущена на воду в Соединенных Штатах Америки в 1797 году. Англичане захватили её в 1800 году и переименовали в HMS Gozo в декабре 1800 года; она была продана в 1804 году.
 HMS Malta — 80-пушечный корабль 3 ранга, первоначально французское судно Guillaume Tell, захваченное у Франции в 1800 году; был переведен на службу в гавани в 1831 году; отправлен на слом в 1840 году.
 HMS Malta — колесный пароход; первоначально назывался Britannia, был куплен в 1854 году; был продан в 1856.
 HMS Malta — планировался как первый эскадренный авианосец типа Malta. Он был заложен в 1944 году, но строительство было отменено в 1945.

См. также 
 HMS Melita — три корабля Королевского флота, названные латинским названием острова Мальта.